Lucius Cary (2. wicehrabia Falkland) (1610–1643)
 Lucius Cary (3. wicehrabia Falkland) (1632–1649)
 Lucius Cary (6. wicehrabia Falkland) (1687–1730)
 Lucius Cary (7. wicehrabia Falkland) (ok. 1707–1785)
 Lucius Cary (10. wicehrabia Falkland) (1803–1884)
 Lucius Cary (13. wicehrabia Falkland) (1880–1961)
 Lucius Cary (14. wicehrabia Falkland) (1905–1984)
 Lucius Cary (15. wicehrabia Falkland) (ur. 1935)